Palau steht für:

 Palau, Staat in Ozeanien 
 Das Traumschiff – Palau, TV-Episode
 Palauische Sprache, Sprache, die in Palau und Guam gesprochen wird
 Palau-solità i Plegamans, Stadt in Katalonien (Spanien)
 Palau-saverdera, Gemeinde in Katalonien, Provinz Girona
 Palau (Sardinien), Kleinstadt in Italien auf der Insel Sardinien
 Palaú, Kleinstadt in Mexiko im Bundesstaat Coahuila
 Pālau, Dorf in Myanmar
 verschiedene orientalische Reisgerichte, siehe Pilaw
 Palau-de-Cerdagne, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Orientales
 Palau-del-Vidre, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Orientales

Palau ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Palau y Verdera (1734–1793), spanischer Arzt und Naturforscher
 Carlos Palau (* 1959), spanischer Autorennfahrer
 Francisco Palau y Quer (1811–1872), spanischer Karmelit und Seliger
 José Roberto Fortes Palau (* 1965), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Limeira
 Josep Palau i Fabre (1917–2008), spanischer Schriftsteller und Kunstkritiker
 Luis Palau (1934–2021), argentinisch-US-amerikanischer Evangelist
 Manuel Palau Boix (1893–1967), spanischer Komponist
 Marcelo Palau (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Pedro Palau (1881–1956), spanischer Botaniker
 Rafael Palau i March (1810–1890), katalanischer Organist, Chorleiter und Komponist
 Stella Palau (* 1972), deutsche Politikerin (NPD), siehe Stella Hähnel

Siehe auch:
 Palao